Группа A — одна из четырёх групп группового турнира Кубка Америки по футболу 2016 года. В ней соревнуются следующие сборные: США (хозяева), Колумбия, Парагвай и Коста-Рика (победитель Центральноамериканского кубка 2014). Матчи в группе начались 3 июня и закончились 11 июня.

Команды

Таблица 

В 1/4 финала:
 Победитель группы встретится с командой, занявшей 2-е место в группе B.
 Занявшая 2-е место в группе команда встретится с победителем группы B.

Матчи

США — Колумбия

Коста-Рика — Парагвай

США — Коста-Рика

Колумбия — Парагвай

США — Парагвай

Колумбия — Коста-Рика

Примечания 

Группа А